Тай:

 Тай (кит. 泰, пиньинь tài) — 11-я из 64 гексаграмм «Ицзина».
 Тай (Тэй) — озеро во Вьетнаме
 Тай (Тайху) — большое озеро на востоке Китая.
 Тай — село в Павлодарской области Казахстана.
 Тай — вариант названия многих тайских народов, прежде всего тхо (таи).

Фамилия
 Тай, Жан де ла (фр. Jean de la Taille; ок. 1540 — ок. 1607) — французский поэт и драматург.
 Тай, Жак де ла (фр. Jacques de la Taille, 1542—1562) — его младший брат, также драматург.
 Тай, Кевин (род. 1944) — американский актёр.
 Тай, Кристофер (ок. 1505—1573) — английский композитор.
 Тай, Пол — ирландский прелат. Секретарь Папского Совета по массовым коммуникациям с 30 ноября 2007.
 Тай Пичит — тайский профессиональный снукерист и официальный тренер WPBSA по снукеру.

См. также
 Тайцы
 Тайские языки
 Тай-кадайские языки
 Тай сюэ — конфуцианская академия в Китае в первые века нашей эры. Располагалась в столице поздней Хань городе Лоян.
 Тай-Суй — божество китайской мифологии и гипотетическая планета согласно воззрениям китайских астрологов.
 Таи (значения)